Терминатор може да се отнася за:

 Слънчев терминатор – геодезична линия, разделяща светлата от тъмната част на астрономически обект
 Терминатор (информатика) - нулев байт (дума) или друг маркер, обозначаващ края на поток от данни
 Терминатор – филм с Арнолд Шварценегер от 1984 година
 Терминатор 2: Страшният съд – филм от 1991 година
 Терминатор 3: Бунт на машините – филм от 2003 година
 Терминатор: Хрониките на Сара Конър – сериал (2008-2009)
 Терминатор: Спасение – филм от 2009 година
 Терминатор: Генисис – филм от 2015 година
 Терминатор: Мрачна съдба – филм от 2019 година
 Терминатор (игрална конзола) – конзола от 1992 година